Santa Catarina (portugiesisch für „Heilige Katharina“) steht für:

Orte in Brasilien:
 Santa Catarina, Bundesstaat in Brasilien
 Santa Catarina (Insel), Insel in Brasilien
 Provinz Santa Catarina, ehemalige Provinz im Kaiserreich Brasilien

Orte in Mexiko:
 Santa Catarina (Baja California Sur)
 Barrio de Santa Catarina im Distrito Federal
 Santa Catarina (San Felipe) im Bundesstaat Guanajuato
 Santa Catarina (Santa Catarina) im Bundesstaat Guanajuato
 Municipio Santa Catarina (Guanajuato)
 Santa Catarina (Guerrero)
 Santa Catarina (Hidalgo)
 Santa Catarina (Acolman) im Bundesstaat México
 Santa Catarina (Lerma) im Bundesstaat México
 Santa Catarina (Zumpahuacán) im Bundesstaat México
 Santa Catarina (Tancítaro) im Bundesstaat Michoacán
 Santa Catarina (Tuxpan) im Bundesstaat Michoacán
 Santa Catarina (Morelos)
 Ciudad Santa Catarina im Bundesstaat Nuevo León
 Municipio Santa Catarina (Nuevo León)
 Santa Catarina (Puebla)
 Santa Catarina (Querétaro)
 Santa Catarina (San Luis Potosí)
 Municipio Santa Catarina (San Luis Potosí)

Gemeinden und Orte in Portugal:
 Santa Catarina (Caldas da Rainha), Gemeinde im Concelho de Caldas da Rainha
 Santa Catarina (Lissabon), Gemeinde im Concelho de Lisboa
 Santa Catarina (Vagos), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vagos
 Santa Catarina da Fonte do Bispo
 Santa Catarina da Serra

Orte auf Kap Verde:
 Santa Catarina (Kap Verde)
 Santa Catarina do Fogo

Weitere Orte:
 Santa Catarina (Lembá), Ort auf São Tomé
 Santa Catarina (Texas), Ort in den USA

Schiffe:
 Santa Catarina (1603), portugiesisches Handelsschiff
 Santa Catarina (1910), Zerstörer der brasilianischen Marine (Stapellauf 1910)

Sonstiges:
 St. Catharina (Dinklage), Kirchengemeinde in Deutschland

Siehe auch:
 Santa Caterina
 Santa Catalina